

М'юр — селище, штат Мічиган
 М'юр — переписна місцевість, штат Пенсільванія